Sofronio I di Alessandria – patriarca di Alessandria
Sofronio I di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
Sofronio di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme